Barranqueri – abitanti di Barranco de Loba
Barranqueri – abitanti di Santa Inés